Coles puede referirse a:

 el municipio español de Coles, en la provincia de Orense; 
 el cabo peruano de Coles, en el departamento de Moquegua;
 el nombre común de la planta Brassica oleracea.